Anglikán egyházi személyek
Egyházi vezetők listái